Lemhényi Dezső (?–?) politikus, országgyűlési képviselő
 Lemhényi Dezső (1917–2003) olimpiai bajnok vízilabdázó, mesteredző, szövetségi kapitány, nemzetközi játékvezető, előbbinek a fia